Sezon 1985 – 55. edycja rozgrywek o mistrzostwo Finlandii. Tytułu mistrza kraju nie obronił FC Kuusysi. Został nim zespół HJK Helsinki. Tytuł króla strzelców przypadł Ismo Liusiemu, który w barwach FC Kuusysi strzelił 19 goli.

Zespoły

1. runda

Tabela

Dodatkowy mecz o 4. miejsce 
Ilves Tampere – FC Kuusysi  3-3 po dogrywce, karne 6-5

Dodatkowy mecz o 10. miejsce 
OTP Oulu – Koparit Kuopio  3-1

2. runda 
4 najlepsze drużyny z 1. rundy zakwalifikowały się do play-offów, gdzie grano systemem pucharowym. Zwycięzca zostawał mistrzem Finlandii.

Półfinały 
 Ilves Tampere – Turun Palloseura 3-1 ; 1-1
 KePS Kemi – HJK Helsinki 3-2 ; 0-1

Mecz o 3. miejsce 
 Turun Palloseura – KePS Kemi 1-0 ; 0-1 po dogrywce, karne 4-5

Finał 
 Ilves Tampere – HJK Helsinki 1-0 ; 1-4

Baraż o pozostanie/awans 
Lahden Reipas – Koparit Kuopio  0-1 ; 2-2

Koparit Kuopio pozostał w 1. lidze.

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

1985 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii